Хоканссон () — шведське прізвище. 

 Відомі носії 
 Артур Хокансон (1889—1947) — шведський шахіст.
 Густаф Хокансон (1885—1987) — відомий як «сталевий дід», позаконкурсний учасник Велогонки Швеції 1951 р., який випередив інших учасників.
 Кікі Хокансон (1929—2011) — перша переможниця конкурсу Міс Світу (1951).
 Ларс-Ерік Хокансон (нар. 1950) — шведський керлінгіст.
 Олле Хокансон (нар. 1956) — шведський керлінгіст і тренер.
 Патрік Хокансон (нар. 1977) — шведський керлінгіст і тренер.
 Стіг Хокансон (1918—2000) — шведський керлінгіст.
 Томас Хокансон (нар. 1957) — шведський, потім канадський керлінгіст.
 Ула Хокансон (нар. 1945) — шведський співак, композитор і продюсер.
 Улле Хокансон (1927/28-2001) — шведський футболіст.